Анатолий Казанцев:
 Казанцев, Анатолий Алексеевич (1908—1984) — Заслуженный деятель искусств РСФСР, член Ленинградского Союза художников.
 Казанцев, Анатолий Викторович (1912—2000) — советский и украинский живописец.